Lifes Rich Pageant — четвёртый студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M., был издан в 1986 году. Благодаря этому диску группа приобрела фанатов за пределами круга любителей колледж-рока. На тот момент, эта была самая коммерчески успешная запись R.E.M. в Соединенных Штатах, она достигла 21 строчки в чарте Billboard и завоевала их первый «золотой диск». В Великобритании успех альбома был скромнее, он поднялся на 43 позицию местного хит-парада.

Концепция обложки — это аллюзия на Буффало Билла (Билл — Берри и Буффало — бизон): на верхней её части обложки изображен Билл Берри, на нижней — пара бизонов, что указывает на экологическую тему альбома.

Название альбома 
Источником для названия альбома послужила старая английская идиома. По словам Питера Бака, группа подсмотрела её в фильме «Выстрел в темноте» (1964):

Список композиций 
Все песни написаны Биллом Берри, Питером Баком, Майком Миллзом и Майклом Стайпом, за исключением отмеченных.

Первая сторона — «Dinner side»
 «Begin the Begin» — 3:28
 «These Days» — 3:24
 «Fall on Me» — 2:50
 «Cuyahoga» — 4:19
 «Hyena» — 2:50
 «Underneath the Bunker» — 1:25

Вторая сторона — «Supper side»
 «The Flowers of Guatemala» — 3:55
 «I Believe» — 3:49
 «What If We Give It Away?» — 3:33
 «Just a Touch» — 3:00
 «Swan Swan H» — 2:42
 «Superman» (Митчелл Боттлер и Гэри Зекли) — 2:52

{{tracklist
| headline  = ;Бонус-диск юбилейного переиздания 25th Anniversary Edition «The Athens Demos»| collapsed = yes
| title1 = Fall On Me
| title2 = Hyena
| title3 = March Song (King of Birds)
| title4 = These Days
| title5 = Bad Day
| title6 = Salsa (Underneath the Bunker)
| title7 = Swan Swan H
| title8 = Flowers of Guatemala
| title9 = Begin the Begin
| title10 = Cuyahoga
| title11 = I Believe
| title12 = Out of Tune
| title13 = Rotary Ten
| title14 = Two Steps Onward
| title15 = Just a Touch
| title16 = Mystery to Me
| title17 = Wait
| title18 = All the Right Friends
| title19 = Get On Their Way (What If We Give It Away?)
}}

 Участники записи 
R.E.M.
 Билл Берри — ударные и бэк-вокал
 Питер Бак — гитара
 Майк Миллз — бас-гитара и бэк-вокал, лид.вокал на «Superman»
 Майкл Стайп — вокал

Производство
 Джим Дайнин — звукоинженер
 Грегг Эдвард — микширование на студии Can-Am Recorders, Лос-Анджелес
 Рик Фетиг — звукоинженер
 Дон Гехман — продюсирование, микширование
 Майк Хогарт — звукоинженер
 Стэн Катаяма — звукоинженер
 Боб Людвиг — мастеринг на студии Masterdisc, Нью-Йорк
 Сандра Ли Фиппс — фотографии
 Хуанита Роджерс — картина на задней обложке
 Р.О. Скарелли — упаковка
 Б. Слэй — иллюстрации
 M. Бёрд — иллюстрации

 Хит-парады 
Альбом

Синглы

 Сертификация 

 История издания 

†Переиздание I.R.S. Vintage Years'', с бонус-треками

Примечания

Ссылки 
R.E.M.HQ on Lifes Rich Pageant 

 (I.R.S. Vintage Years edition)

 (I.R.S. Vintage Years edition)

Альбомы R.E.M.
Альбомы I.R.S. Records
Альбомы на английском языке